Пивторак — фамилия украинского происхождения, известные носители:

 Пивторак, Борис Витальевич (1952—2016) — советский и российский архитектор, спроектировавший ряд крупных объектов в Ростове-на-Дону. 
 Пивторак, Григорий Петрович (род. 1935) — советский и украинский лингвист, специалист по восточно-славянским языкам.

См. также 
 Полторак